Canaan Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canaan Hill (Vermont)	
 Canaan Hill (Virginia)